Хмеленко Григорій — командир Богдано-Дорошенківського куреня 1-ї Запорозької дивізії, хорунжий 3-ї сотні («Богданівської», «Богдано-Дорошенківської») полку Чорних запорожців.
 Хмеленко Ярема — полковник Гадяцький в 1648 році.